Крассер () — немецкая фамилия. Известные носители: 

 Крассер, Фридолин (1863—1922) — австрийский палеоботаник.
  (1818—1893) — немецкий писатель.